64-й выпуск Тура Фландрии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам в Бельгии. Гонка длиной 265 километров со стартом Синт-Никласе и финишом в Мербеке была проведена 30 марта 1980 года.

Участники

Маршрут 
На дистанции присутствовали следующие подъёмы

 Oude Kwaremont
 Koppenberg
 Taaienberg
 Eikenberg
 Volkegemberg
 Varent
 Steenberg
 Pijpketel
 Muur van Geraardsbergen
 Bosberg

Ход гонки 

Итальянский чемпион Франческо Мозер и Марк Демейер взвинтили темп на Koppenberg. Роже де Вламинк рухнул при восхождении на него из-за своей неуклюжей экипировки. Тем не менее, ему удалось снова присоединиться к лидирующей группе. Большая группа, включая Мозера, Демейера, Де Вламинка, Мишеля Поллентье, Яна Раса, Фредди Мартенса, Жильбера Дюкло-Лассаля и Шона Келли поехала в направлении Muur van Geraardsbergen. При восхождении на него снова появился Мозер, на этот раз с Поллентье на своём колесе.

После Мура образовалась лидирующая группа состоящая из шести гонщиков: Мозера, Поллентье, Раса, Демейера, Мартенса и Де Вламинк. На Bosberg Мозера и Поллентье выехали примерно в 20 метрах от остальной группы. Чемпион мира Рас осознал опасность и начал перекладываться к двум лидерам. Позднее Поллентье заявил, что он намеренно отпустил Раса, потому что надеялся, что Рас и Мозер будут смотреть друг на друга.

Впоследствии, Поллентье попытался убежать из маленькой головной группы шесть раз, но его неоднократно догоняли Мозер и Рас. Эти трое ехали вместе до финиша и провели удлинённый спринт. Поскольку Мозер и Рас сосредоточились на последнем километре, Поллентье решил атаковать за 400 метров до финиша, наименее быстро из них троих. Он отъехал на несколько метров от двух своих попутчиков. Мозер попытался в экстремальных условиях еще раз закрыть просвет, но ему не хватило дистанции.. Поллентье объяснил, что он выбрал спринтерскую атаку на финише, потому что Рас был физически опустошённым.

Во второй группе были Де Вламинк, Демейер, Мартенса и присоединившийся Дюклос-Лассаль. Поскольку лидеры в финале гонки снизили темп, преследователи смогли сократить своё отставание от них менее чем на полминуты.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 Видео Тура Фландрии 1980 года на sporza.be 

1980 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 1980 году
Март 1980 года